Открытый чемпионат Австралии - турнир Большого Шлема, играющийся на открытых кортах с покрытием типа "Хард".

Действующий чемпион турнира -  Серена Уильямс - в качестве первой сеянной защитила свой титул.

Сеяные теннисистки 

  Серена Уильямс (Титул)
  Динара Сафина (Четвёртый раунд, снятие с турнира из-за травмы нижней части спины)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Четвёртый раунд)
  Елена Дементьева (Второй раунд)
  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)
  Елена Янкович (Третий раунд)
  Вера Звонарёва (Четвёртый раунд)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Марион Бартоли (Третий раунд)
  Флавия Пеннетта (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Четвёртый раунд)
  Мария Шарапова (Первый раунд)
  Ким Клейстерс (Третий раунд)
  Ли На (Полуфинал)
  Франческа Скьявоне (Четвёртый раунд)
  Виржини Раззано (Первый раунд)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Ана Иванович (Второй раунд)
  Сабина Лисицки (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова (Первый раунд)
  Мария Хосе Мартинес-Санчес (Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес (Первый раунд)
  Араван Резай (Второй раунд)
  Алиса Клейбанова (Третий раунд)
  Елена Веснина (Первый раунд)
  Шахар Пеер (Третий раунд)
  Катерина Бондаренко (Второй раунд)
  Алёна Бондаренко (Четвёртый раунд)
  Карла Суарес Наварро (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основы
 Сетка квалификации

Взрослые